Knoth ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Knoth (* 1969), deutscher Musiker, Komponist und Hörspielautor, siehe Felix Kubin
 Fred Knoth (1907–1976), US-amerikanischer Filmtechniker und Spezialeffektkünstler
 Gerd Knoth (1946–2022), deutscher Fußballspieler
 Hilde Knoth (1888–1933), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Johannes Knoth (1891–1930), deutscher Politiker (KPD), MdL Preußen
 Karoline Knoth (* 1964), deutsche Ethnologin
 Philipp Knoth (* 1991), deutscher American-Football-Spieler
 Sven Knoth (* 1966), deutscher Statistiker

Siehe auch:

 Villa Knoth
 Gnoth